Il doppio femminile  del torneo di tennis Estoril Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Elena Bovina e Zsófia Gubacsi che hanno battuto in finale Barbara Rittner e María Vento-Kabchi 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (semifinali)
 Cara Black /  Irina Seljutina (secondo turno)

 Maja Matevžič /  Tina Pisnik (primo turno)
 Barbara Rittner /  María Vento-Kabchi (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2002